Малых — русская фамилия. Известные носители:

 Малых, Андрей Сергеевич (род. 1988) — российский футболист.
 Малых, Владимир Александрович (1923—1973) — советский физик-ядерщик.
 Малых, Геля Николаевна (1939—2017) — советский и российский токарь, наладчица станков, Герой Социалистического Труда.
 Малых, Денис Юрьевич (род. 1980) — российский футболист.
 Малых, Евгений Васильевич (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Малых, Игорь Минович (род. 1949) — российский конструктор, изобретатель.
 Малых, Максим Игоревич (род. 1979) — российский мотогонщик.
 Малых, Мария Александровна (1879—1967) — российская издательница.
 Малых, Наталья Николаевна (род. 1993) — российская волейболистка.
 Малых, Николай Александрович (1948—2021) — российский промышленник, генеральный директор Уралвагонзавода (1997—2009).
 Малых, Сергей Борисович (род. 1958) — советский психолог.
 Малых, Юрий Александрович (1931—2020) — советский и российский инженер.